Le  est le nom de plusieurs unités militaires :



Armée de l'Union 

 105th Pennsylvania Infantry

105e régiment d'infanterie
105e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires